19-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин проходил с 9 по 17 августа 2017 года в Биньяне и Мунтинлупе (Филиппины) с участием 14 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории выиграла сборная Японии.

Команды-участницы 
Австралия, Вьетнам, Гонконг, Иран, Казахстан, Китай, Мальдивская Республика, Новая Зеландия, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

Система квалификации 
Одно место гарантировала себе команда страны-организатора (Филиппины), 10 путёвок распределены по итогам предыдущего чемпионата (Китай, Южная Корея, Таиланд, Тайвань, Вьетнам, Япония, Казахстан, Иран, Австралия, Индия) и ещё 5 мест предоставлены представителям (из числа ещё не квалифицировавшихся) пяти зональных ассоциаций Азиатской конфедерации волейбола (Гонконг — от восточноазиатской, Шри-Ланка — от центральноазиатской ассоциации, Новая Зеландия — от Океании). От западноазиатской ассоциации и ассоциации юго-восточной Азии заявок не поступило. Вместо отказавшейся Индии в число участников турнира включена Мальдивская Республика.

Система проведения чемпионата 
14 команд-участниц на первом этапе были разбиты на четыре группы, в которых команды играли в один круг. Первичным критерием при распределении мест являлось общее число побед, затем количество набранных очков, соотношение партий, соотношение игровых очков, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражение 2:3 — по 1 очку, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начислялись. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по 4 команды. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Согласно итоговым местам в группах второго этапа все его участники были распределены на пары в 1/4-финала плей-офф. Победители пар вышли в полуфинал и разыграли 1—4-е места. Итоговые 5—8-е места также по системе с выбыванием разыграли проигравшие в 1/4-финала.

По подобной системе 9—14-е места разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места. Исключением являлось только отсутствие четвертьфинальной стадии.

Первый этап 
Биньян, Мунтинлупа.

Группа А 

 9 августа: Филиппины — Гонконг 3:0 (25:21, 25:16, 25:17).
 10 августа: Казахстан — Гонконг 3:0 (25:16, 25:17, 25:11).
 11 августа: Казахстан — Филиппины 3:0 (25:23, 25:20, 25:19).

Группа В 

 9 августа: Япония — Австралия 3:0 (25:19, 25:14, 25:8).
 10 августа: Япония — Китай 3:0 (25:14, 25:17, 26:24).
 11 августа: Китай — Австралия 3:0 (25:13, 25:8, 25:9).

Группа С 

 9 августа: Южная Корея — Новая Зеландия 3:0 (25:21, 25:14, 25:12); Вьетнам — Шри-Ланка 3:0 (25:12, 25:14, 25:17).
 10 августа: Южная Корея — Шри-Ланка 3:0 (25:14, 25:17, 25:13); Вьетнам — Новая Зеландия 3:0 (25:11, 25:12, 25:8).
 11 августа: Южная Корея — Вьетнам 3:1 (25:23, 25:19, 17:25, 25:22); Новая Зеландия — Шри-Ланка 3:1 (20:25, 25:23, 25:19, 25:18).

Группа D 

 9 августа: Тайвань — Иран 3:1 (25:15, 25:27, 25:17, 25:20); Таиланд — Мальдивская Республика 3:0 (25:5, 25:12, 25:9).
 10 августа: Тайвань — Мальдивская Республика 3:0 (25:9, 25:8, 25:10); Таиланд — Иран 3:0 (25:18, 25:12, 25:16).
 11 августа: Иран — Мальдивская Республика 3:0 (25:4, 25:13, 25:14); Таиланд — Тайвань 3:0 (26:24, 25:14, 25:15).

Второй этап (за 1—8 места) 
Биньян.
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа E 
А1, С1, А2, С2.

 13 августа: Казахстан — Вьетнам 3:1 (21:25, 25:23, 25:22, 15:20); Южная Корея — Филиппины 3:0 (25:23, 25:18, 25:12).
 14 августа: Южная Корея — Казахстан 3:0 (25:21, 26:24, 25:10); Филиппины — Вьетнам 3:1 (27:25, 26:24, 17:25, 25:23).

Группа F 
В1, D1, В2, D2.

 13 августа: Япония — Тайвань 3:0 (25:19, 25:16, 25:20); Таиланд — Китай 3:2 (25:22, 22:25, 25:16, 23:25, 15:12).
 14 августа: Китай — Тайвань 3:2 (25:22, 19:25, 20:25, 25:21, 15:11); Япония — Таиланд 3:1 (22:25, 25:20, 25:22, 26:24).

Второй этап (за 9—14 места) 
Мунтинлупа
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго.

Группа G 
А3, С3, С4.

 13 августа: Шри-Ланка — Гонконг 3:2 (25:14, 14:25, 25:23, 23:25, 16:14).
 14 августа: Гонконг — Новая Зеландия 3:0 (25:16, 25:20, 25:12).

Группа H 
В3, D3, D4.

 13 августа: Австралия — Мальдивская Республика 3:0 (25:9, 25:5, 25:19).
 14 августа: Австралия — Иран 3:1 (23:25, 25:22, 25:20, 25:22).

Матч за 13-е место 
Мунтинлупа

15 августа
 Шри-Ланка — Мальдивская Республика 3:0 (25:19, 25:13, 25:14).

Плей-офф за 9—12 места 
Мунтинлупа

Полуфинал 
15 августа
 Иран — Гонконг 3:1 (21:25, 25:18, 25:19, 25:15).
 Австралия — Новая Зеландия 3:0 (25:14, 25:17, 25:17).

Матч за 11-е место 
16 августа
 Гонконг — Новая Зеландия 3:0 (25:15, 25:12, 25:19).

Матч за 9-е место 
16 августа
 Иран — Австралия 3:2 (19:25, 25:18, 20:25, 25:22, 15:10).

Плей-офф за 1—8 места 
Биньян

Четвертьфинал 
15 августа
 Китай — Казахстан 3:0 (25:16, 34:32, 25:23).
 Южная Корея — Тайвань 3:0 (25:20, 25:11, 28:26).
 Япония — Вьетнам 3:0 (25:22, 25:21, 25:16).
 Таиланд — Филиппины 3:0 (25:21, 25:14, 25:20).

Полуфинал за 1—4 места 
16 августа
 Япония — Китай 3:0 (25:17, 25:18, 25:18).
 Таиланд — Южная Корея 3:1 (25:20, 25:20, 25:21).

Полуфинал за 5—8 места 
16 августа
 Вьетнам — Казахстан 3:2 (25:22, 25:18, 21:25, 20:25, 15:5).
 Тайвань — Филиппины 3:0 (25:19, 25:20, 25:19).

Матч за 7-е место 
17 августа
 Казахстан — Филиппины 3:2 (25:20, 25:16, 21:25, 21:25, 15:3).

Матч за 5-е место 
17 августа
 Вьетнам — Тайвань 3:0 (25:23, 25:22, 25:23).

Матч за 3-е место 
17 августа
 Южная Корея — Китай 3:0 (25:11, 25:18, 25:20).

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Котоэ Инуэ, Сарина Кога, Нана Ивасака, Риса Синнабэ, Эрика Араки, Рика Номото, Харуё Симамура, Коёми Томинага, Юриэ Набэя, Мия Сато, Маи Окумура, Риса Исии, Мами Утисэто, Мако Кобата. Тренер — Куми Накада.

 : Випави Сритонг, Пиянут Панной, Понпан Коэтпрат, Плеумчит Тинкао, Хаттая Памрунгсук, Яраспон Бундасак, Вилаван Апиньяпонг, Тапапайпун Чайсри, Нотсара Томком, Пимпичая Кокрам, Тичая Бунлерт, Аччарапон Конгьот, Чатчуон Моксри, Супаттра Пайрой. Тренер — Данат Сриватчараметакул.
 
  Южная Корея: Ли Чже Ын, Ким Ён Ён, Юм Хе Сон, Ким Хи Чжин, На Хён Чжин, Хан Со Чжи, Ким Ён Гун, Ким Со Чжи, Пак Чжон А, Ян Хё Чжин, Ким Ю Ри, Ким Ми Ён, Хван Мин Гён. Тренер — Хон Сон Чжин.

Индивидуальные призы 

MVP
  Риса Синнабэ
Лучшие нападающие-доигровщики
  Ким Ён Гун
  Чатчуон Моксри
Лучшие блокирующие
  Хаттая Памрунгсук
  Нана Ивасака
 
Лучшая связующая
  Нотсара Томком
Лучшая диагональная нападающая
  Цзинь Е
Лучшие либеро
  Мако Кобата
  Доун Николь Макандили

Примечания

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 19-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин на сайте AVC

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
2017 год в волейболе